BST peut faire référence à :
 British Summer Time, connu aussi sous le nom British Standard Time entre 1968 et 1971 ;
 , l'heure standard au Bangladesh ;
 Banque sénégalo-tunisienne ;
 Binary search tree (en français, arbre binaire de recherche), une structure de données en informatique ;
 Brigade spécialisée de terrain, une unité la Police nationale française ;
 Bureau de la sécurité des transports, au Canada ;
 Ba1-xSrxTiO3, une famille de matériaux utilisés en microélectronique pour leurs propriétés diélectriques ;
 Bell Solutions techniques, une filiale de Bell Canada spécialisée dans l’installation et la réparation des services de Bell Canada ;
 .

Bst peut faire référence à :
 Bst, une marque de hi-fi du groupe Bisset ;
 .bst, une extension d'un fichier de style BibTeX.